|-
| (22501) 1997 PR3||||5 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22502) 1997 SW||1997 SW||16 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 22503 Thalpius||||7 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (22504) 1997 TD17||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 22505 Левіт (Lewit)||1997 UF||19 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (22506) 1997 WD8||||24 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22507) 1997 WA31||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22508) 1997 WZ42||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22509) 1997 YY2||||24 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22510) 1997 YV7||||21 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22511) 1997 YC10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 22512 Cannat||||28 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (22513) 1998 BX32||||29 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (22514) 1998 DN5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22515) 1998 DJ15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22516) 1998 DN28||||26 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22517) 1998 DX32||||26 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Джузеппе Форті
|-
| (22518) 1998 DG34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22519 Gerardklein||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (22520) 1998 EL2||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 22521 ZZ Top||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (22522) 1998 EF6||||2 березня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (22523) 1998 EZ10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22524) 1998 FB6||||18 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22525) 1998 FB12||||24 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22526) 1998 FV15||||22 березня 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| 22527 Ґолік (Gawlik)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22528 Елізагоуп (Elysehope)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22529) 1998 FB40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22530 Гуанг-Ле (Huynh-Le)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22531 Девідкеллі (Davidkelley)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22532) 1998 FG45||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22533 Крішнан (Krishnan)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22534 Лібліх (Lieblich)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22535) 1998 FH60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22536 Кетелоурі (Katelowry)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22537 Мейеровіч (Meyerowitz)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22538 Лукасмюллер (Lucasmoller)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22539) 1998 FT65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22540 Морк (Mork)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22541) 1998 FC68||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22542 Пендрі (Pendri)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22543 Раньян (Ranjan)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22544 Сарарапо (Sarahrapo)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22545 Бріттруссо (Brittrusso)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22546 Шиклер (Schickler)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22547 Кімберскот (Kimberscott)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22548) 1998 FV90||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22549) 1998 FQ94||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22550 Джонселлон (Jonsellon)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22551 Адамсоломон (Adamsolomon)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22552) 1998 FN112||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22553 Ісунь (Yisun)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22554 Шошанателл (Shoshanatell)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22555 Джовеллон (Joevellone)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22556) 1998 FU120||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22557) 1998 FF140||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22558 Mladen||||22 квітня 1998||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (22559) 1998 HQ12||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22560) 1998 HD17||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22561 Мівіскарді (Miviscardi)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22562 Вейдж (Wage)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22563 Сіньван (Xinwang)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22564 Джефрейксінг (Jeffreyxing)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22565) 1998 HF30||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22566 Іразайцева (Irazaitseva)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22567 Зенісек (Zenisek)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22568) 1998 HR34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22569) 1998 HK36||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22570 Харліджанг (Harleyzhang)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22571 Летіанчжан (Letianzhang)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22572 Юаньчжан (Yuanzhang)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22573 Джончжоу (Johnzhou)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22574) 1998 HW44||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22575 Джейаллен (Jayallen)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22576) 1998 HN46||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22577 Alfiuccio||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22578) 1998 HE59||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22579 Марсіігер (Marcyeager)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22580 Кенкаплан (Kenkaplan)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22581 Розагемфіл (Rosahemphill)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22582 Патміллер (Patmiller)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22583 Метзлер (Metzler)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22584 Вініґлісон (Winigleason)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22585) 1998 HM92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22586 Шелліхайнс (Shellyhynes)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22587 МакКеннон (McKennon)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22588) 1998 HW99||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22589 Майнор (Minor)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22590) 1998 HJ102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22591) 1998 HO102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22592) 1998 HD103||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22593) 1998 HH107||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22594 Ступс (Stoops)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22595) 1998 HD110||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22596 Кетволлес (Kathwallace)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22597 Лінцілінський (Lynzielinski)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22598 Франсспірл (Francespearl)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22599 Хетерхол (Heatherhall)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22600) 1998 HH123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

22500